Алтунчен има више значења:

 Алтунчен (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Алтунчен (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику